— город в Японии, находящийся в префектуре Миэ.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Миэ региона Кинки. С ним граничат города Йоккаити, Кувана, Кайдзу, Огаки, Хигасиоми и посёлки Тоин, Комоно, Йоро, Тага.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Экономика 
Центр сельскохозяйственного района (в городе развиты переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе риса, и производство продуктов питания). Важное значение имеют также производство лекарств, косметики и медицинского оборудования, цветная металлургия (завод компании Kobe Steel), производство автокомплектующих (заводы компаний Denso и Toyota Auto Body), химической продукции (завод компании Kimoto) и цемента (завод компании Taiheiyo Cement), транспорт, розничная торговля и сфера услуг, в том числе туризм. Среди основных достопримечательностей — музей грузового железнодорожного транспорта, а также окрестные горы и водопады.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Миэ